Niepokonany Seabiscuit – powieść Laury Hillenbrand o koniu Seabiscuit
 Niepokonany Seabiscuit – amerykański film z 2003 w reżyserii Gary’ego Rossa, ekranizacja powieści